Gary Stuart Hocking (ur. 30 września 1937 w Caerleonie, zm. 21 grudnia 1962 w Durbanie) – kierowca motocyklowy pochodzący z Rodezji. Podwójny Mistrz Świata w kategoriach 500 cm³ i 350 cm³ w MotoGP z 1961 roku.

W MotoGP startował w latach 1958-1962. Stanął w tym czasie 33 razy na podium, w tym 19 razy zwyciężył. Największe sukcesy osiągał w zespole MV Agusta.

W 1962 roku zadebiutował w wyścigach Formuły 1. Zmarł 21 grudnia w wyniku odniesionych ran w wypadku.

Wyniki w MMS

Linki zewnętrzne 
 Strona kierowcy na oficjalnej stronie MotoGP

Urodzeni w 1937
Zmarli w 1962
Rodezyjscy kierowcy MotoGP
Rodezyjscy kierowcy Formuły 1
Kierowcy Formuły 1 zmarli w wyniku wypadków i powikłań
Rodezyjscy kierowcy Południowoafrykańskiej Formuły 1